Sao peut désigner :

Toponyme 

Sao, une commune du département de Boussé au Burkina Faso
Sao, une commune du département de Silly au Burkina Faso
Sao, une commune du département de Tchériba au Burkina Faso
Sao, une lune de la planète Neptune

Autres 
 Sao, une Néréide, en mythologie grecque
 Les Sao, une ancienne population d'Afrique centrale

Acronyme 
SAO, abréviation de Sword Art Online